Kacper – imię męskie

Seriale animowane 
 Kacper i przyjaciele – serial animowany z 1995 roku, opowiadający o duszku imieniem Kacper
 Kacper – serial animowany z 1996 roku, opowiadający o duszku imieniem Kacper.
 Kacper – serial animowany z 1997 roku, opowiadający o psie imieniem Kacper.
 Kacper: Szkoła postrachu – serial animowany z 2009 roku, opowiadający o duszku imieniem Kacper

Filmy animowane 
 Kacper straszy w Boże Narodzenie – film z 2000 roku
 Kacper: Szkoła postrachu – film z 2006 roku

Filmy aktorskie 
 Kacper – film z 1995 roku
 Kacper II: Początek straszenia – film z 1997 roku
 Kacper i Wendy – film z 1998 roku

Zobacz też 
 Kasper – krater na Księżycu